Red Hook (Brooklyn) - wijk in New York
 Red Hook Stores - monumentale opslagplaatsen in bovenstaande wijk
 Red Hook droogdok - voormalig droogdok in bovenstaande wijk
 Red Hook (Dutchess County) - plaats in de staat New York
 Red Hook (dorp) - dorp binnen bovenstaande plaats
 Red Hook (Amerikaanse Maagdeneilanden) - plaats op de Amerikaanse Maagdeneilanden
 Red Hook (film), Amerikaanse film uit 2012